Каса взаємодопомоги — це громадська кредитна установа, яка створюється на добровільних засадах і акумулює кошти громадян для надання їм матеріальної допомоги. Каси створюються при профспілкових організаціях працівників і службовців — для членів профспілки, у відділах соціального забезпечення — для пенсіонерів.

Управління касою взаємодопомоги здійснюється загальними зборами членів і обраним на них правлінням. Члени каси сплачують вступні та щомісячні членські внески у встановлених розмірах.
Кошти каси взаємодопомоги формуються за рахунок вступних і членських внесків, пені за несвоєчасне повернення довгострокових позик, дотацій профспілкових органів та інших грошових надходжень. За рахунок цих коштів надаються довго- (до шести, в окремих випадках — до 10 міс.) та короткострокові (до чергового одержання заробітної плати) позики. Граничні розміри позик встановлюються правлінням каси, зокрема довгострокових — залежно від суми внесків, нагромаджених членами каси.

Позики надаються без стягнення процентів за їх використання. У разі несвоєчасного повернення позики стягується пеня у розмірі 1% суми залишку боргу за кожний прострочений місяць. Тому, хто вибуває з членів каси, повертають його членські внески з відрахуванням його заборгованості з позики.

Фактично — це найефективніша програма одержати матеріальну допомогу, допомагаючи при цьому іншим людям. Тому, якщо Вам потрібні гроші на: відпочинок, ремонт, лікування, їжу, одяг, подорожі, походи, туризм в касі взаємодопомоги ви можете їх отримати.

Профспілкова каса взаємодопомоги відповідає законам України і діє на території України і СНД. В касі взаємодопомоги можуть брати участь і отримувати грошову допомогу сотні людей.

Основні характеристики каси: відсутність керівного органу, крім загальних зборів самих учасників каси; відсутність будь-яких процентів за отримані з каси гроші. Отже фактично учасники таких кас дають гроші за принципом: кожному за потребою у скрутні часи. Самі учасники кас на загальних зборах визначають суми внесків, дотримуючись при цьому принципу рівності внеску та черговості отримання допомоги, а також термінів, на які ця допомога може надаватися.

Принципи та умови створення таких кас можуть бути різними. Тобто вони можуть формуватися за місцем роботи, місцем проживання, чи професійними ознаками.

Джерела 
 О. В. Лисенко.  Каси взаємодопомоги 1905—1907  // 
 Каса взаємодопомоги  // 
Фінансові установи